Thorup steht für folgende Orte:

 Thorup (Aalestrup), Ort in Nordjütland, Dänemark
 Thorup (Djursland), Ort in der Syddjurs Kommune, Ostjütland, Dänemark
 Thorup Mark (Djursland), Ort in der Syddjurs Kommune, Ostjütland, Dänemark
 Thorup (Fjerritslev), Ort auf der Insel Thy, Dänemark
 Thorup (Skørping), Kirche auf der Insel Thy, Dänemark

Thorup ist der Familienname folgender Personen:
 Bjarne Thorup Thomsen, dänischer Skandinavist 
 Jess Thorup (* 1970), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Kirsten Thorup (* 1942), dänische Schriftstellerin
 Mikkel Thorup (* 1965), dänischer Informatiker
 Peter Thorup (1948–2007), dänischer Musiker
 Peter Nicolai Thorup (1780–1846), dänischer Gelehrter und Autor 
 Viktor Hald Thorup (* 1994), dänischer Eisschnellläufer